Huckleberry Finn — personagem de livros de Mark Twain
As Aventuras de Huckleberry Finn — livro de Mark Twain

Filmes 
Huckleberry Finn (1931) — dirigido por Norman Taurog
The Adventures of Huckleberry Finn (filme de 1939) — de 1939, com Mickey Rooney
The Adventures of Huck Finn (filme) — de 1993, com Elijah Wood

Anime 
As aventuras de Huckleberry Finn (anime de 1994)
As Aventuras de Huckleberry Finn (anime de 1976)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de personagens